Barrett Hayton (né le  à Peterborough, en Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

En club

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2016-2017 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 63 || 9 || 18 || 27 || 36 || 9 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2017-2018 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 63 || 21 || 39 || 60 || 32 || 24 || 8 || 13 || 21 || 16
|-
| 2018-2019 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 39 || 26 || 40 || 66 || 42 || 11 || 6 || 10 || 16 || 16
|-
| 2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH ||  5 || 1 || 4 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 20 || 1 || 3 || 4 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 14 || 2 || 1 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Roadrunners de Tucson || LAH || 26 || 6 || 4 || 10 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 60 || 10 || 14 || 24 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Roadrunners de Tucson || LAH || 4 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-

| 94 || 13 || 18 || 31 || 34 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 2016 || align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans de hockey ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 || align="left"|  place
|-
| 2017 || align="left"| Ivan Hlinka moins de 18 ans ||5 ||3 ||3 ||6 ||2 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 0 || 4 || 4 || 0 || align="left"|  place

Trophées et honneurs personnels 
LHO
2017-2018 : récipiendaire du trophée Bobby-Smith

Références 

Naissance en juin 2000
Naissance à Peterborough (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Choix de repêchage des Coyotes de l'Arizona
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Roadrunners de Tucson